Переу́лок Ба́умана — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Баумана — улица в Липецке.
 Переулок Баумана — улица в Ставрополе.
 Переулок Баумана — улица в Томске.

Украина 
 Переулок Баумана — прежнее название Гетманского переулка в Сумах.
 Переулок Баумана — прежнее название переулка Исаака Гуревича в Херсоне
 Переулок Баумана — прежнее название переулка Паркового в Золотоноше
 Переулок Баумана — прежнее название переулка Фузиков в Киеве
 Переулок Баумана — прежнее название Казацкого переулка в Валках
 Переулок Баумана — прежнее название переулка Николая Василенко в Глухове
 Переулок Баумана — прежнее название переулка Степана Руданского в Жмеринке
 Переулок Баумана — прежнее название Привокзального переулка в Жёлтых Водах
 Переулок Баумана — прежнее название Рассветного переулка в Кобеляках
 Переулок Баумана — прежнее название переулка Евгения Сверстюка в Кропивницком
 Переулок Баумана — прежнее название Преображенского переулка в Мариуполе
 Переулок Баумана — прежнее название переулка Ивана Крипякевича в Первомайске

См. также 
 Улица Баумана